Au bout de la nuit peut désigner plusieurs œuvres :

  (), téléfilm américain de  en 2000 ;

 Au bout de la nuit (), film américain de Jack Garfein en 1961 ;
 Au bout de la nuit, titre français de Afti i nyhta menei, film grec de Níkos Panayotópoulos en 2000 ;
 Au bout de la nuit (), film américain de David Ayer en 2008 ;
 Au bout de la nuit 2 (), film américain de Chris Fisher en 2011.

Voir aussi 
 Jusqu'au bout de la nuit, film français de Gérard Blain en 1995 ;